Les championnats d'Europe d'escrime 2018,  édition des championnats d'Europe d'escrime, se déroulent du 16 au  au centre sportif SPENS de Novi Sad, en Serbie.

Calendrier 
L'ouverture des championnats d'Europe 2018 se fait le 15 juin avec l'accueil des équipes et les diverses vérifications, mais aussi le congrès de la Confédération européenne d'escrime. Les compétitions débutent le samedi 16, avec la cérémonie d'ouverture en prélude aux premières finales. Chaque journée voit deux épreuves, une masculine et une féminine. Le jeudi 21 termine la semaine européenne avec les deux dernières finales par équipe puis la cérémonie de clôture.

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2017-2018

Lien externe 
 Site officiel

2018
Escrime
Escrime 2018
Événement sportif à Novi Sad
Europe 2018
Europe
Sport en Serbie en 2018
Sport en juin 2018